Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 I se dispute du 4 au .

Kathleen Horvath remporte le simple dames. En finale, elle bat Elise Burgin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Burgin et Kathleen Horvath.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985 I
Indianapolis I
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en mars 1985